Гонконзький центр мистецтв () - неприбуткова організація мистецтв, створена в 1977 році. Вона просуває сучасне сценічне мистецтво, візуальне мистецтво, кіно та відеомистецтво. Він також забезпечує мистецьку освіту.

Центр включає презентаційні приміщення та майданчики, включаючи галереї, театри, кінотеатр, класи, студії, ресторан та офіси. Сюди також входять скульптура, фотографія, кераміка, ілюстрації, а також звукові та візуальні інсталяції.

Історія 
В кінці 1960-х років мерія була єдиним місцем проведення сучасних мистецтв у Гонконгу. У 1968 році місцеві мистецькі асоціації та групи звернулися до уряду Гонконгу з проханням надати земельну ділянку, на якій можна побудувати центр мистецтв. Керував кампанією С. Ф. Бейлі, генеральний секретар Комітету грантів університету. У червні 1971 року шматок рекультивованої землі біля Глостер-роуд у Ванчаї було успішно отримано після багаторічних переговорів. 

Коли було залучено лише половину з необхідних 28 мільйонів доларів, будівництво було зупинено і відновлено не було, доки губернатор Гонконгу сер Мюррей Маклеоз не надав позики за державним ордером. Лі Чохмін, перший віце-канцлер Китайського університету Гонконгу, був першим головою Центру мистецтв, сер Ран Ран Шоу - першим заступником голови, а Ніл Дункан - першим генеральним директором .

Центр мистецтв Гонконгу був відкритий губернатором 14 жовтня 1977 р.

Місця проведення 

Кінотеатр Луї Ку обладнаний для перегляду фільмів і підходить для семінарів, концертів, церемоній та прес-конференцій. Місткість закладу - 119.

Студія McAulay має рухомі сидіння. Вона використовується для невеликих драматичних вистав та майстер-класів. Місткість - 76-100.

Театр Шусон має місця, розташовані біля кіоску та кола. Місце проведення використовується для масштабних драматичних та танцювальних вистав, концертів, кінопоказів та семінарів. Місць для драми - 439; для кінопоказів - 425
Інститут Гете - це німецький культурний інститут, який забезпечує мовні курси та культурні експонати.

 Галерея Пао  - у дворівневій виставковій галереї цілий рік розміщуються виставки декоративно-прикладного мистецтва.

Експериментальна галерея 

Атріум жокейського клубу 
HKAC Art Shop

Гонконзька школа мистецтв 

Гонконзька школа мистецтв була офіційно створена як підрозділ Гонконзького центру мистецтв. 

Школа є акредитованим інститутом. Програми, пропоновані школою, зосереджені на чотирьох основних академічних областях, які включають образотворче мистецтво, прикладне мистецтво, медіа-мистецтво та драматичну освіту. Його академічні рівні включають диплом фонду, вищий диплом, ступінь бакалавра та ступінь магістра.

Він має містечко в Шау Кей Ван та додаткові приміщення в студії в Центрі творчих мистецтв Джокей Клубу в Шек Кіп Мей.

Програми, організовані Центром мистецтв Гонконгу 
Public Art Hong Kong
ifva: Інкубатор для кіно та візуальних засобів масової інформації в Азії
Серія вуличної музики
Мистецтво рекламних роликів
Проект AFI 20/20
A Lean Night
Громадські проекти, напр. Go Green Competition

Публікація 
ArtsLink - це видання, що містить програми та заходи, що проводяться в центрі. Публікується в останній тиждень кожного місяця. ArtsLink доступний безкоштовно у більш ніж 150 місцях та надає інформацію про виставкові заходи, кінопрограми, театральні вистави та курси Центру мистецтв та художньої школи Гонконгу.

Підтримка інших мистецьких організацій 
Асоціація мистецтв з інвалідами була створена як неурядова організація в 1986 році. Асоціація забезпечує рівні можливості для людей з обмеженими можливостями мати доступ до мистецтва, брати участь у ньому та насолоджуватися ним, а також працює разом із широкою громадськістю для сприяння інтеграції та включенню в суспільство через мистецтво.

Організація Мистецтво в лікарнях була створена в 1994 році за фінансової, адміністративної та орендної підтримки Центру та зареєстрована як некомерційна благодійна організація в 2003 році.

Програма  естетичної освіти була заснована в 2001 році Художньою школою Центру мистецтв Гонконгу на основі моделі естетичного виховання, що практикується в Інституті Лінкольна Центру (LCI), штат Нью-Йорк, для передачі мистецтва в початкові та середні школи.

Театральний ансамбль використовує центр як домашню базу для презентації своїх театральних програм, це пілотна схема, розпочату у 2004 році. Центр також допоміг ансамблю керувати художньою концепцією «PIP» («Задоволення в грі»), проводячи драматичні майстер-класи.

Див. також 
Гонконзька академія виконавчого мистецтва

Примітки

Посилання 

Мистецтво Гонконгу